Афинская школа:
 Афинская школа — движение в греческой литературе XIX века, представители которого писали на кафаревусе 
 Афинская школа — направление в среднем платонизме I—II веков
 Афинская школа — направление в неоплатонизме конца IV — середины VI веков
 Афинская школа — фреска Рафаэля